Der Tallahassee Tennis Challenger 2014 war ein Tennisturnier, das vom 28. April bis 3. Mai 2014 in Tallahassee stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 26. bis 28. April 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 24 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Ryan Agar
 Evan King
 Björn Fratangelo
 Mitchell Krueger

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Eric Quigley

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 80 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 55 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Tallahassee